В парному розряді жіночого тенісного турніру International Women's Open 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (фінал)
 Елізабет Смайлі /  Катрін Танв'є (2-ге коло)
 Бетсі Нагелсен /  Барбара Поттер (1-ше коло)

 Джиджі Фернандес /  Венді Проса (2-ге коло)
 Гана Мандлікова /  Кенді Рейнолдс (2-ге коло)
 Еліз Берджін /  Розалін Нідеффер (1-ше коло)
 Кеті Джордан /  Алісія Молтон (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eastbourne International